Das Damendoppel der Australian Open 2023 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidigerinnen waren Barbora Krejčíková und Kateřina Siniaková, die auch in diesem Jahr das Turnier gewannen.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Damendoppel
2023